O termo Paint Rock pode referir-se a:

 Paint Rock, cidade estadunidense no Alabama
 Paint Rock, cidade estadunidense no Texas

Desambiguação